Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2006 vond plaats van 27 februari tot en met 4 maart 2006 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2006. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

De Duitse Anna-Lena Grönefeld zegevierde zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Samenvatting 
Enkelspel – Het tweede reekshoofd Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Italiaanse titelverdedigster Flavia Pennetta in drie sets. Grönefeld wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltitel op haar naam te schrijven. Het zou haar enige blijven.

Dubbelspel – Titelhoudsters Alina Zjidkova en Tetjana Perebyjnis waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen zij het tweede reekshoofd, het koppel Shinobu Asagoe en Émilie Loit, in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy twaalf.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Acapulco 2006
Acapulco